Batic steht für:

Geografische Objekte
 Batîc, Ort im Rajon Anenii Noi in der Republik Moldau 
 Can Batic, denkmalgeschütztes Bauernhaus in Pla de l’Estany in Katalonien (Spanien) 

Namensträger
 Angel Batič (1929–1986),  slowenischer Geistlicher, Erzieher und Dichter 
 Ivo Batic, (* 1954), serbischer fiktiver Charakter der Münchener Tatort-Folgen siehe Batic und Leitmayr
 Olgica Batić (* 1981), serbische Anwältin und Politikerin 
 Polly Batic (1906–1992), österreichische Opernsängerin
 Stojan Batič (1925–2015), jugoslawischer bzw. slowenischer Bildhauer
 Vladan Batić (1949–2010), serbischer Anwalt und Politiker 

Siehe auch
 Batiz